Раса — у фізичній антропології біологічний таксон виду «людина розумна»

Раси — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства